
Die 40.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1989 in Pontchâteau, Frankreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblink 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1989
Radsportveranstaltung 1989
Radsportwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Pays de la Loire
Pontchâteau